Oasis:

 Oasis — британская рок-группа.
 Oasis — класс крупнейших круизных океанских судов.
 Oasis — альбом Роберты Флэк.

См. также 
 OASIS
 Оазис (значения)